Statenplein (Den Haag), plein in Den Haag
 Statenplein (Dordrecht), plein in Dordrecht
 Statenplein (Rotterdam), plein in Rotterdam